Safi (arabiska: Aş Şāfī, الصافي, غورالصافي, engelska: As Safi) är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Karak, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Antalet invånare är .

Terrängen runt Safi är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Safi. Runt Safi är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Safi är det största samhället i trakten. Trakten runt Safi är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karak (guvernement)